Il doppio maschile del torneo di tennis Cincinnati Open 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Bruce Manson e Brian Teacher che hanno battuto in finale Wojciech Fibak e Ivan Lendl 6-7, 7-5, 6-4.

Teste di serie 

 Bob Lutz /  Stan Smith (quarti di finale)
 Brian Gottfried /  Raúl Ramírez (secondo turno)
 Assente
 Wojciech Fibak /  Ivan Lendl (finale)

 Fritz Buehning /  Peter Fleming (semifinali)
 Victor Amaya /  Hank Pfister (quarti di finale)
 Tim Gullikson /  Andrew Pattison (quarti di finale)
 Bruce Manson /  Brian Teacher (campioni)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Cincinnati Open 1980